King Kong, de naam van een fictieve gorilla

Films en series 
King Kong (1933), een Amerikaanse horror-avonturenfilm uit 1933
The Son of Kong, een vervolg op de klassieke film King Kong uit 1933
King Kong vs. Godzilla, een Japanse film uit 1962
King Kong Escapes, een Japans-Amerikaanse film uit 1967
King Kong (1976), een Amerikaanse avonturenfilm uit 1976, eerste remake van de film uit 1933
King Kong Lives, een Amerikaanse avonturenfilm uit 1986 vervolg op de film uit 1976
King Kong (2005), een Amerikaanse avonturenfilm uit 2005, tweede remake van de film uit 1933
The King Kong Show, een Amerikaans-Japanse animatieserie gebaseerd op het filmmonster King Kong
Kong: The Animated Series, een Amerikaanse animatieserie gebaseerd op het filmmonster King Kong

Personen 
King Kong (zanger), een reggae- en dancehall-zanger uit Kingston, Jamaica
Christiaan Lindemans, alias King Kong, een Nederlands dubbelspion ten tijde van de Tweede Wereldoorlog
King Kong Bundy, voormalig Amerikaans professioneel worstelaar

Overige 
 King Kong (toneelstuk), de titel van een toneelstuk van W.F. Hermans genoemd naar de dubbelspion Christiaan Lindemans, alias King Kong uit WO II
 King Kong (1959), een Zuid-Afrikaanse jazz-opera
 King Kong (musical) (2013), een Australische musical
 King Kong (attractietype), een attractietype van HUSS
 King Kong (Bobbejaanland), een attractie van bovengemeld attractietype in het Belgische pretpark Bobbejaanland